Andrzej Błaszczyk (satyryk) (1950-2012) – polski dziennikarz, poeta i satyryk, pracownik Polskiego Radia Katowice, związany z kabaretem Zespół Adwokacki Dyskrecja, autor tekstów piosenek, pomysłodawca postaci Genowefy Pigwy i autor tekstów do audycji Radio Pigwa
 Andrzej Błaszczyk (aktor) (1948-1999) – polski aktor teatralny